Тбет, Тбети () — может означать:

 Осетия
 Тбет — село в Дзауском районе Южной Осетии на реке Квирила.
 Тбет — село в Цхинвальском районе Южной Осетии.
 Тбет — село в Ленингорском районе Южной Осетии.
 Тбети — монастырь.

 Грузия
  — гора в Грузии, в Аджарской Автономной Республике, муниципалитет Шуахеви.